Saint Germain hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Cinología
Braco de Saint Germain. Raza de perro de caza.

Deporte
Paris Saint-Germain Football Club, club de fútbol de la capital francesa.
Paris Saint-Germain Racing Basket, club de baloncesto francés desaparecido.

Geografía
Saint-Germain-des-Prés, nombre de diversos lugares de Francia.

Personas
Conde de Saint Germain, ocultista francés del siglo XVIII.
Germán de Auxerre
Germán de París
Saint Germain (banda), grupo de jazz del músico francés Ludovic Navarre.
Nombre en francés de varios santos: San Germán,  San Germano, San Herman o San Hermann.
Maestro Ascendido Saint Germain (Metafisica)